9. Mistrzostwa Świata w Lotach Narciarskich odbyły się w dniach 8–9 marca 1986 w Tauplitz na skoczni Kulm K-185.

Wyniki 
Zwycięzcą konkursu został Andreas Felder, który wyprzedził Franz Neuländtner o 14,5 punktu. Obaj reprezentowali Austrię. Brąz zdobył Matti Nykänen, zawodnik z Finlandii, który stracił 32 punkty do drugiego z reprezentantów Austrii.

 Data 9 marca 1986

Bibliografia 
 
 
 
 

1986 w sportach zimowych
Mistrzostwa świata w lotach narciarskich
1986 w Austrii
Skoki narciarskie w Austrii